Гри́нуэй (), Гри́науэй () — английская фамилия.

 Гринуэй, Джеймс (1903—1989) — американский орнитолог.
 Гринуэй, Джордан (род. 1997) — американский хоккеист.
 Гринуэй, Кейт (1846—1901) — художница, писатель, один из наиболее известных британских иллюстраторов детских книг.
 Гринуэй, Марк, «Барни» (род. 1969) — английский музыкант, который является действующим вокалистом Napalm Death. Также он известен благодаря участию в таких группах как Extreme Noise Terror, и Benediction.
 Гринуэй, Питер (род. 1942) — британский художник, режиссёр, писатель, поэт, интеллектуал, мыслитель.

Топоним 
 Гринуэй — тауншип в Миннесоте, США. Население на 2010 год составляло 1939 человек.
 Гринуэй — город в Арканзасе, США. Население на 2010 год составляло 209 человек.

Примечания